Franciaország
Rix, település Jura megyében
Rix, település Nièvre megyében